Macrogryphosaurus — род растительноядных орнитоподовых динозавров из позднего мела Южной Америки. Типовой и единственный вид Macrogryphosaurus gondwanicus назван и описан Хорхе Кальво и коллегами в 2007 году. Родовое имя образовано от греческих слов «macro», что значит «большой», «grypho» означает «загадочный», и «saurus» — «ящер». Видовое имя дано по названию древнего континента Гондвана, где обитал динозавр. На момент своего обнаружения считался самым большим из всех негадрозавровых орнитоподов Южной Америки.

История исследования 
Голотип MUCPv-321, представляющий собой почти полный и сочленённый скелет (без черепа), обнаружен в мае 1999 года в слоях формации Portezuelo, датированных коньякским ярусом (около 90—86 млн лет назад), недалеко от города Неукен, провинция Неукен, Аргентина. Голотип включает 8 шейных (из десяти; отсутствуют первый и второй), 14 спинных, 6 крестцовых и 16 хвостовых позвонков, шейные и спинные рёбра, обе подвздошные, седалищные и лобковые кости, одну грудину и 4 грудные пластины.

Хотя черепные и зубные элементы, необходимые для филогенетического анализа, отсутствуют, наличие посткраниальных костей позволяет провести сравнение с другими эуигуанодонтами (например, Gasparinisaura, Anabisetia, Talenkauen).

Описание 
Macrogryphosaurus диагностируется по следующим аутапоморфиям: Y-образная грудина с двумя латеральными ветвями, направленными в стороны и одной центральной маленькой ветвью, направленной вперёд; грудные рёбра сплющены, скручены и расширены дистально; последний спинной позвонок имеет хорошо развитый гипосфенный гребень; тонкая пластина расположена в передней части грудины. Кроме того Macrogryphosaurus отличается от близкородственного Talenkauen следующими признаками: лобковая ножка подвздошной кости слабо развита, более острый угол между передним отростком и лобковой ножкой подвздошной кости, вертлужная впадина слабо выражена; 10 шейных и 14 спинных позвонков, эпипофиз на третьем шейном позвонке расположен над дистальным концом постзигапофиза и выступает назад.

Длина Macrogryphosaurus достигала не более 6 м, поэтому на момент обнаружения он считался самым большим известным негадрозавровым орнитоподом Южной Америки. Однако, наличие не сросшихся швов между дугами и телами задних спинных и проксимальных хвостовых позвонков позволяет предположить, что найденный образец не достиг взрослого размера.

Филогения 
Для проведения филогенетического анализа Кальво и коллеги использовали набор данных из исследования Novas и коллег 2004 года. Матрица включала 50 признаков для 14 таксонов. Полученное в итоге единственное самое экономное дерево похоже на таковое из анализа Novas и коллег за исключением того, что Talenkauen santacrucensis и Macrogryphosaurus gondwanicus образуют монофилетическую кладу, поддержанную двумя синапоморфиями: тонкие окостеневшие пластины в области грудной клетки и третий шейный позвонок имеет хорошо развитый эпипофиз. Эта клада получила название Elasmaria. Включение в матрицу признаков из исследования Novas и коллег 2004 года Macrogryphosaurus увеличивает число синапоморфий Iguanodontia, добавляя 1 признак, Euiguanodontia, добавляя 3 признака, и Dryomorpha, добавляя 6 признаков.

Кладограмма на основе анализа Кальво и коллег, 2007:

В 2015 году Rozadilla и коллеги провели филогенетический анализ для определения положения Morrosaurus. В результате анализа клада Elasmaria расширилась, включив всех южноамериканских и антарктических негадрозаровых орнитоподов.

Кладограмма на основе анализа Rozadilla и коллег:

Примечания 

Iguanodontia
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2007 году